Социология науки — отраслевая социологическая дисциплина, выявляющая социальные условия научной деятельности. Социология науки рассматривает как процессы становления науки в качестве социального института, так и социальную организацию, и социальные функции науки. Важную роль играет изучение вопросов организации совместной деятельности научных коллективов.

Первые исследования по социологии науки начались в 1930-е годы. Среди них работы Роберта Мертона (1910—2003) «Наука, технология и общество в Англии XVII
в.» (1938г) и «Наука и социальный порядок» (1937 г.), в которых Мертон формулирует институциональную концепцию науки. Критика и переосмысление концепции Мертона содержится в работах Майкла Малкея (р. 1936).

В отечественном науковедении аспектами социологии науки активно занимались Владислав Жанович Келле и Самуил Аронович Кугель. Организационной базой социологических исследований науки в СССР стал Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова (ИИЕТ), в котором в 1979 году был сформирован сектор социологических проблем науки. В 1996 году Центр социолого-науковедческих исследований был открыт в филиале ИИЕТ РАН в Санкт-Петербурге (руководитель Н. А. Ащеулова).

См. также 
 Социология знания
 Наука
 Социология научного знания
 Философия науки

Примечания

Литература 
 , Малкей М. Открывая ящик Пандоры. Социальный анализ высказываний ученых = Opening Pandora's box: a sociological analysis of scientists' discourse. / Пер. с англ. М. Бланко, вст. ст. В. П. Скулачёва, общ. ред. и послесл. А. Н. Шамина и Б. Г. Юдина. — М.: Прогресс, 1987. — 269 с.
 Григорьев В. Е. Социология науки: учебник. — СПб, 2011.
 Келле В. Ж. Наука как компонент социальной системы / Отв. ред. И. С. Тимофеев. — М., 1988.
 Малкей М. Наука и социология знания = Science and the sociology of knowledge. / Пер. с англ. А. Л. Великовича. — М.: Прогресс, 1983. — 253 с.
 Чепуренко А. Ю., Шереги Ф. Э., Шувалова О. Р., Обыденнова Т. Б. Российская наука в новых условиях: роль зарубежных фондов  // Мир России. — 2005. — Т. XIV. — № 4. — С. 138—161.
 Шереги Ф. Э., Стриханов Н. М. Наука в России: социологический анализ.  — М.: ЦСП, 2006.

Науковедение
Разделы социологии